Шикар Давуд оглы Асланов (; ) — азербайджанский полицейский, рядовой, участник Карабахской войны, Национальный герой Азербайджана (1992, посмертно).

Награды 
Указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея № 264 от 8 октября 1992 года рядовому Шикару Давуд оглы Асланову за личное мужество и отвагу, проявленные во время защиты территориальной целостности Азербайджанской Республики и обеспечения безопасности мирного населения, было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).

Память 
Средняя школа села Сулейманлы, где родился Асланов, была названа в его честь.

Примечания

Литература 
 

Участники Карабахской войны с азербайджанской стороны
Погибшие в боях Карабахской войны